

Patronyme 
Morishita est un patronyme japonais porté par :
 Hitoshi Morishita, né le , est un footballeur japonais 
 Keizo Morishita, né à Kitakyūshū-shi le  et mort à Milan le , est un artiste-peintre japonais
 Koichi Morishita, né le  à Yazu, est un athlète japonais
 Kurumi Morishita, né en 1979, est une actrice japonaise
 Shinichi Morishita, né le , est un footballeur japonais 
 Shun Morishita, né le , est un footballeur japonais 
 Yoshiyuki Morishita, né le  à Tōkyō, est un acteur japonais 
 Yōko Morishita, née à Hiroshima le , est une danseuse japonaise

Divers 
 Morishita est une station du métro de Tokyo

Patronyme japonais